Тимофіїв Віталій Васильович — механізатор фермерського господарства «Прометей» (Івано-Франківська область), відзначений орденом «За заслуги» III ступеня.
 Тимофіїв Михайло (? — ?) — український публіцист, громадський діяч початку 20 сторіччя.
 Тимофіїв Михайло Миколайович (* 1944) — український фольклорист, відмінник освіти України, заслужений майстер народної творчості України.

Примітки